

Patronyme
 Daniel Hoelgaard, (1993- ), est un cycliste norvégien.
 Markus Hoelgaard, (1994- ), est un cycliste norvégien.

Homonymie
Homonymie de patronyme